Сохатый:
 Сохатый — Лось;
 Сохатый — участок (населённый пункт) в Нижнеилимском районе Иркутской области России.